

Села:
 Моложів () — Мазовецьке воєводство, Соколовський повіт
 Моложів () — Люблінське воєводство, Грубешівський повіт